Кубок Швейцарії з футболу 2017–2018 — 93-й розіграш кубкового футбольного турніру у Швейцарії. Титул вдесяте здобув Цюрих.

Календар

1/32 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 серпня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 серпня 2017

|}

1/16 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 вересня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 вересня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 вересня 2017

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 жовтня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 жовтня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 жовтня 2017

|}

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 листопада 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 листопада 2017

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 лютого 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 лютого 2018

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Швейцарії - офіційний сайт    
 Кубок Швейцарії на soccerway 

2017–2018
Швейцарія
Швейцарія
2017 у швейцарському спорті
2018 у швейцарському спорті